Bruno García de León (14 de julio de 1979) es un diputado del Parlamento de Andalucía.

Bibliografía 
Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Ha trabajado en banca privada hasta 2007.

En 2007 empieza en política como concejal en el Ayuntamiento de Cádiz, ostentando la concejalía de Turismo.
En 2011, con la siguiente victoria de Teófila Martínez en el Ayuntamiento de Cádiz se sitúa como Teniente de Alcalde de Cádiz donde ocupa las áreas de Desarrollo Económico , Fomento y Turismo.
Desde el año 2015 a 2019 está en la oposición.
A partir de febrero de 2019 es diputado en el Parlamento de Andalucía como portavoz de Turismo y Política Municipal.
Desde 2019 ocupa el cargo de Vicesecretario de Turismo, Deportes, Cultura, Justicia y Administración Local en el PP-A de la mano de Juanma Moreno.

Actualmente es el presidente del PP de Cádiz y presidente de la comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del parlamento de Andalucía .

Políticos de España del siglo XXI